Сигне Хаммарштен-Янссон (; , Ханнас, Швеция — , Порвоо, Финляндия) — шведско-финская художница, график, иллюстратор, карикатурист, художник марок. Мать финской писательницы Туве Янссон.

Биография 
Принадлежала к древнему шведскому роду Хаммарштенов, из которого вышло много видных государственных деятелей и знаменитых людей.

В 1901—1905 годах обучалась в Стокгольмском университете, после работала учителем рисования в одной из Стокгольмских школ. В 1910 году отправилась в Париж, где встретила и полюбила 24-летнего финского скульптора Виктор Янссона. В 1913 году вышла за него замуж. В их семье родились дочь Туве Янссон (1914–2001), художница и писательница, всемирно известная благодаря своим книгам о муми-троллях, и сыновья Пер-Улоф (1920–2019), известный фотограф, и Ларс (1926–2000), художник.

В 1915 году вместе с мужем переехала в Финляндию, работала книжным иллюстратором. В 1924 году Сигне Хаммарштен-Янссон стала работать графиком для Банка Финляндии. Сначала занималась разработкой банкнот и облигаций. Позже специализировалась на почтовых марках. Первой её заметной работой в этой области стала марка, посвящённая 700-летию города Турку в 1929 году.

За время работы с 1929 по 1962 год художница создала более 200 почтовых марок Финляндии.

Избранные работы

Ссылки 
 Signe Hammarsten-Jansson
 Hammarsten-Jansson, Signe (1882—1970)
 Работы С. Хаммарштен-Янссон

Художники марок
Художники по алфавиту
Художники-иллюстраторы Швеции
Художники-иллюстраторы Финляндии
Графики Швеции
Графики Финляндии
Художники-карикатуристы Финляндии